Westernach ist der Name geographischer Objekte:

Orte:
 Westernach (Kupferzell), Gemeindeteil und Dorf von Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Westernach (Mindelheim), Pfarrdorf der Stadt Mindelheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Westernach (Prien am Chiemsee), Siedlung des Marktes Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Westernach (Rimsting), Weiler der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern

Gewässer:
 Westernach (Donau), rechter Zufluss der Donau bei der Riedmühle, Stadt Erbach, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Westernach, früherer Name des Unterlaufs des Rinnenbach (Kupfer), linker Zufluss der Kupfer vor Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Westernach (Mindel), linker Zufluss der Mindel nach der Wiesmühle, Stadt Mindelheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern

Westernach steht für:
 Westernach (Adelsgeschlecht), schwäbisches Niederadelsgeschlecht

Westernach ist der Familienname folgender Personen:
 Eitelhans von Westernach († 1576), deutscher Adliger
 Johann Eustach von Westernach (1625–1627), Hochmeister des Deutschen Ordens
 Johannes Eustache Egolf von Westernach (1649–1707), Weihbischof im Bistum Augsburg
 Margaretha von Westernach († 1553), deutsche Adlige 
 Max von Vequel-Westernach († 2006), deutscher Ingenieur und Technischer Direktor der Oper Frankfurt
 Theodor von Vequel-Westernach (1853–1940), deutscher Kammerherr und Politiker (Zentrum), MdR

Siehe auch:
 Westernbach